Het ATP-toernooi van Nottingham 2005 (met de officiële naam The 10tele.com Open 2005) werd van 13 tot en met 18 juni gespeeld.
Er werd gespeeld op de grasbanen van het Nottingham Tennis Centre in de Britse plaats Nottingham.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Nottingham
Nottingham